Малелеил - мужское имя.
 Малелеил — старший сын Каинана.
 Малелеил — вариант имени Мехиаеля, сына Ирада, упоминаемый в православной редакции Синодального перевода ().
 Малелеил - имя иудея из рода Фареса, упоминаемое в Библии (Книга Неемии, 11:4).